Шаєнн (округ, Колорадо)
Шаєнн (округ, Канзас)
Шаєнн (округ, Небраска)